Trek-Segafredo (UCI Team Code: TFS) — американская профессиональная велокоманда Мирового Тура UCI, созданная в конце 2010 года.

История 
Летом 2010 года братья Анди и Франк Шлек объявили, что по окончании сезона уходят из велокоманды Team Saxo Bank. Они вместе с теперь уже бывшими менеджерами датской команды Кимом Андерсеном и Брианом Нюгором решили организовать велокоманду в своём родном Люксембурге (братья являются единственными конкурентоспособными люксембуржцами в ПроТуре). Материально им в этом помог бизнесмен-соотечественник Флавио Бекка. В Team Saxo Bank по окончании сезона перешёл Альберто Контадор, но Бьярне Рийс потерял ряд своих гонщиков, отправившихся в новую команду следом за Шлеками. Из сильных гонщиков других команд люксембуржцев также пополнил Даниэле Беннати. Король разделок Фабиан Канчеллара тоже покинул Team Saxo Bank, и, после некоторой заминки, подписал контракт с люксембуржцами. Долгое время считалась, что команда может начать сезон без генерального спонсора, хотя вспомогательные и Бекка обеспечили бюджет около 15 миллионов евро. Велосипеды люксембуржцам согласился поставлять Trek. 22 ноября 2010 года Luxembourg Pro Cycling Project получила лицензию ПроТура. На 6 декабря было намечено первое собрание команды. По его завершении Якоб Фуглсанг сообщил в интервью, что команда будет называться Team Leopard. 6 января 2011 года на презентации было объявлено, что команды будет называться Team Leopard-Trek, титульным спонсором стал поставщик велосипедов.

Первой победой команды стала второстепенная однодневка Ле Самин, где первенствовал Доминик Клемме. Победа Канчеллары в разделке Тиррено — Адриатико стала для команды первой этапной в Мировом Туре. Швейцарец выиграл E3 Харелбеке и поднимался на подиум трёх первых монументальных классик. Оба брата Шлек сумели добраться до подиума Льеж — Бастонь — Льеж, но их опередил Филипп Жильбер. Джиро д’Италия обернулась для команды трагедией, когда на 3-м этапе погиб Ваутер Вейландт. После этого Leopard Trek снялась с гонки. Анди Шлек ехал на Тур де Франс главным фаворитом и перед последней разделкой сохранял жёлтую майку. В итоге его опередил Кэдел Эванс, хотя Шлеки стали первыми братьями, вместе поднявшимися на подиум Тур де Франс. Флавио Бекка был разочарован поражением и решил сократить своё финансирование команды на следующий год. Появились слухи, что команда объединится с Team RadioShack, и в начале сентября это было подтверждено официально. Суммарная численность обеих команд намного превышала лимит в 30 человек, и менеджеры постарались переподписать в команду сильнейших гонщиков. Флавио Бекка заявил, что объединённая команда будет выступать под лицензией Leopard Trek, и таким образом будет её правопреемницей. Автомобильный спонсор американской команды Nissan был тесно с ней связан, и люксембуржцы были вынуждены прекратить сотрудничество с Mercedes. Ожидалось, что новая команда будет называться RadioShack-Nissan-Trek. В концовке сезона не побеждавший в профессиональной карьере Оливер Цаугг принёс команде первую победу в гонке Мирового Тура, Джиро ди Ломбардия. В рейтинге по итогам сезона Leopard Trek заняла третье место.

При регистрации UCI сослался на правило, по которому в названии велокоманды не может присутствовать более двух спонсоров, и в 2012 году коллектив официально стал называться RadioShack-Nissan.

Состав и победы

Текущий сезон 2023 
Состав

Победы

Другие сезоны 

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Какие новости в герцогстве Люксембургском?

Велосипедные команды
Велоспорт в США